Pivara (općina) (ćirilično: Општина Пивара) je gradska općina Kragujevca u Šumadijskom okrugu u Središnjoj Srbiji. Središte općine je grad Kragujevac.

Zemljopis
Susjedne općine su Knić, Stanovo, Stari Grad, Kraljevo, Rekovac, Jagodina, Batočina i Aerodrom.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u općini živi 25.847 stanovnika, raspoređenih u 14 naselja i urbani dio grada Kragujevca.

Naselja

</div>

Izvor

Općine u Srbiji